HGSIL, sigle composé de cinq lettres H, G, S, I et L, peut faire référence à :
 High Grade Squamous Intraepithelial Lesion, terme médical donné à une dysplasie de haut grade du col de l'utérus liée à l'infection par les Papillomavirus humains.

Sigle de 5 caractères